Frentzel steht für:

 Frentzel, geadelte Lausitzer Familie, siehe Frenzel (Adelsgeschlecht)
 Frentzel (Patrizierfamilie), Regensburger Patrizierfamilie

Frentzel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Frentzel (1833–1905), Kaufmann und Politiker, Mitglied des preußischen Herrenhaus
 Carl Frentzel (1827–1914), deutscher Feuilleton-Redakteur und Theaterkritiker
 Carl Heinrich Frentzel (1758–1824), deutscher Kriegsrat und Verfasser kulturhistorischer Schriften
 Heinz Frentzel (1921–2006), deutscher Journalist
 Johann Frentzel (1609–1674), deutscher Lyriker
 Louise Frentzel, deutsche Richterin
 Otto Frentzel (1864–1954), Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Vizepräsident der Preußischen Landesversammlung
 Salomon Gottlob Frentzel (1701–1768), deutsch-sorbischer Pfarrer und Chronist

Siehe auch:
 Fraentzel
 Fränzel
 Fränzl
 Frenzel